Холандија се први пут појавила на Олимпијским играма 1900. године, које су биле друге по реду олимпијске игре модерног доба. Од тада је Холандија учествовала на већини Олимпијских игара. Холандија је била једна од нација која је бојкотовала Летње олимпијске игре 1956. одржане у Мелбурну, због Совјетске интервенције у Мађарској која се десила само неколико недеља пре почетка игара. Ипак се ове игре рачунају као учешће Холандије на играма због тога што је један такмичар из Холандије се такмичио у јахању, у Стокхолму, град који је био помоћни домаћин олимијских игара. 

На Зимским олимпијским играма Холандија је први пут учествовала 1928. године и изостала са игара 1932. а после тога је учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Холандија је једанпута била домаћин олимпијских игара:
 Летње олимпијске игре 1928. у Амстердаму

Холандски олимпијци су закључно са 2018. годином освојили 415 медаља на олимпијадама, 285 на летњим и 130 на зимским играма. 

Национални олимпијски комитет Холандије (-{Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sport Federatie}-) је основан и признат од стране МОКа 1912. године.

Историја 

Прву златну олимпијску медаљу за Холандију је освојила Минерва Амстердам на у веслањy на Летњим олимпијским играма 1900. године у Паризу. Медаља никада није приписана Холандији зато што је холандски крмарош у финалној трци био замењен француским па је медаља приписана мешовитом олимпијском тиму.

Прву индивидуалну златну медаљу за холандију је освојио Маурис Питерс у бициклизму, 1000 -{m}- спринт, на играма 1920.

Прву златну медаљу на Зимским олимпијским играма за Холандију је освојила Сјукје Дијкстра у уметничком клизању на Зимским олимпијским играма 1964. одржаним у Инзбруку.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Освојене медаље по спортовима на ЛОИ

Освојене медаље по спортовима на ЗОИ 
     Најуспешнија у том спорту на ОИ

Спољашње везе 
 
 

Холандија на олимпијским играма